Самар — міжостровне море на Філіппінах.
 Самар — острів на Філіппінах.
 Самар — провінція на Філіппінах.
 Самар — давнє козацьке місто.